Scholengemeenschap De Hamert is een voormalig onderwijsinstituut op de grens van de Nederlandse plaatsen Arcen, gemeente Venlo en Wellerlooi.

Geschiedenis

Juvenaat 
In 1932 stichtten de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in het gebied De Hamert een juvenaat voor jongens die broeder wilden worden, en verzorgden zij tevens beroepsonderwijs. Tot de opleidingen behoorden onder andere schilderen, schoenmaken, boekbinden, kleermaken, en broodbakken. Al deze opleidingen werden niet door het Rijk erkend als opleiding, en men kreeg er daarom geen subsidie voor.

ULO en LTS 
In 1950 werd een aantal veranderingen doorgevoerd, waardoor de opleidingen wel erkend werden. In dat jaar kwam er een officiële LTS met opleidingen tot bankwerker en timmerman. Voor de jongens die op het juvenaat zaten was er al een ULO-oleiding beschikbaar. Sinds 1940 werd deze ULO onder de naam Roobeek al beschikbaar voor jongens van buiten het juvenaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen gevorderd door de Duitsers voor de inkwartiering van soldaten. In 1944 keerden de jongens terug.

In 1955 was de school te klein geworden, en er kwam nieuwbouw. Tot die gereed was moest een deel van de lessen worden gegeven in het eigen klooster en in het klooster Sint Paul. In de jaren 80 was het onderwijsaanbod uitgebreid met onder andere metaal, elektrotechniek, bouwtechniek, en consumptieve technieken.

Na de Mammoetwet en fusie 
Toen in 1968 de Mammoetwet in werking trad, werd de ULO een MAVO en de LTS werd een VBO.

Tot 1984 waren de MAVO en VBO - alsmede hun voorlopers - twee aparte onderwijsinstellingen. In dat jaar fuseerden de twee tot de Scholengemeenschap De Hamert. In 1996 werd wederom een fusie doorgevoerd. Dit keer fuseerde de scholengemeenschap met het Venlose Valuascollege. In het schooljaar 2003-2004 leidde dit tot sluiting van De Hamert, aangezien de leerlingen massaal naar Venlo togen voor hun opleiding.

In 2006 werd de school uiteindelijk gesloopt.

Zie ook 
 Valuascollege
 Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo